Esistono più comuni francesi con questo nome

Lussat – Creuse
Lussat – Puy-de-Dôme